Le Noyer ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Le Noyer (Hautes-Alpes) im Département Hautes-Alpes 
 Le Noyer (Cher) im Département Cher
 Le Noyer (Savoie) im Département Savoie
 Le Noyer-en-Ouche im Département Eure

Siehe auch:
 Les Noyers